Shiprock (New Mexico), een plaats in New Mexico
 Shiprock (rotsformatie), een rotsformatie in New Mexico